Kočičí zlato může označovat

 pyrit nebo hydratovaný biotit
 Kočičí zlato (muzikál)
 Kočičí zlato (film) – americký film z roku 1984, originální název Rhinestone (falešný diamant, bižuterie)